Le cabinet Schwesig () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Schwesig I, au pouvoir entre 2017 et 2021 ; 
 le cabinet Schwesig II, au pouvoir depuis 2021.